külbirtokai: 
  Baker-sziget
  Howland-sziget
  Jarvis-sziget
 
  Navassa-sziget
  Kingman-zátony
 
 
  Petrel-szigetek
  Serranilla-sziget
 
   külbirtokai:
  Ashmore- és Cartier-szigetek
  Heard-sziget és McDonald-szigetek
  Korall tengeri-szigetek
  külbirtokai:
  Brit Antarktiszi Terület
 
 
  külbirtokai:
  Clipperton-sziget
 
  külbirtoka:
  Bouvet-sziget

Megjegyzések

Kapcsolódó szócikkek 
Függő területek
Országok listája

Országlisták